Neuköln steht für:

 einen kleinen Ortsteil von Oberhausen, siehe Neuköln (Oberhausen)
 ein Lied von David Bowie, siehe “Heroes” (Album)#Neuköln

Siehe auch:
 Neukölln (Begriffsklärung)
 Zeche Neu-Cöln